Wallenius est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1902-1971), patineur de vitesse finlandais
 (né en 1943), commentateur sportif finlandais
Kurt Martti Wallenius (1893-1984), major général finlandais
 (1902-1970), entrepreneur suédois

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois